Schöngrund ist der Ortsname von:

 Schöngrund (Gemeinde Fladnitz), Ortsteil von Fladnitz an der Teichalm, Bezirk Weiz, Steiermark
 Schöngrund (Gemeinde Wenigzell), Ortsteil von Wenigzell, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Schöngrund ist deutscher Name der Ortschaften
Bellefosse, Frankreich
Szpital (Gmina_Gniewkowo) in der Gmina Gniewkowo, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
Kraszewice, Landkreis Welun, Polen

Siehe auch
Schöngrundsee
Schönengrund
Schöngrunden